Большеколчевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кромском районе Орловской области России. Административный центр — деревня Атяевка.

Создано в 2004 году в границах одноимённого сельсовета. Расположено в центральной части района, к югу от пгт Кромы.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельсовета) входят 18 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Кромского района
Сельские поселения Орловской области